Die Dubai Duty Free Women’s Open 2005 waren ein WTA-Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Dubai. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 26. Februar bis 5. März 2005 statt.

Im Einzel gewann Lindsay Davenport gegen Jelena Janković mit 6:4, 3:6 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Virginia Ruano Pascual / Paola Suárez mit 6:77, 6:2 und 6:1 gegen Swetlana Kusnezowa / Alicia Molik.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Dubai Duty Free Women’s Open 2005 fand vom 26. bis 28. Februar 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Dubai